Сельское поселение Никитинка — муниципальное образование в Елховском районе Самарской области.

Административный центр — село Никитинка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Никитинка входят:
 село Никитинка,
 село Знаменка,
 село Тукшум,
 посёлок Зеленогорский,
 посёлок Зорьки,
 деревня Горностаевка.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Елховский район